Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2017  — 1-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 січня 2017 року між чемпіоном Таїланду клубом Муанг Тонг Юнайтед та володарем кубка Таїланду клубом Сукхотхай.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt

2017
Таїланд
Січень 2017
2017 у таїландському спорті